Петрович — прізвище.

Відомі носії:
 Петрович Аввакум (1620—1682) — російський православний священик, ідеолог старообрядців, противник літургійних реформ Никона. Спалений на вогнищі за наказом царя.
 Петрович Александар (1914—1987) — югославський футболіст, що грав на позиції нападника, футбольний тренер.
 Петрович Афанасій (17 ст.—18 ст.) — український ливарник, працював переважно в Києві.
 Петрович Божидар — югославський футболіст і льотчик. Учасник Громадянської війни в Іспанії.
 Петрович Борис (1959) — білоруський письменник.
 Петрович Бранко — югославський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Петрович Василь (1880—1914) — український актор і співак (тенор).
 Петрович Віталій Іванович (1981—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрович Горан (1961) — сербський письменник, член Сербської академії наук і мистецтв, лауреат літературних премій, редактор періодичних видань.
 Петрович Дражен (1964—1993) — югославський і хорватський баскетболіст, олімпійський медаліст.
 Петрович Казимир Франціскович — український живописець.
 Петрович Надежда (1873—1915) — сербська художниця кінця 19-го початку 20-го століття.
 Петрович Олександр (1929—1994) — югославський та сербський кінорежисер і сценарист, професор, письменник і теоретик кіно.
 Петрович Олександр (1823—1849) — угорський поет, публіцист, революційний діяч сербського і словацького походження.
 Петрович Тимофій — гравер на дереві першої половини XVII ст.

 фон Петрович Якоб (1815—1868) — бургомістр самоврядних Чернівців, громадський діяч, землевласник.

 Петрович-Негош Алтіная (1977) — принцеса, єдина дочка Ніколи, князя Чорногорії, і його покійної дружини Франсіни Наварро.
 Петрович-Негош Борис (1980) — спадковий принц Чорногорії, великий герцог Грахово і Зети.
 Петрович-Негош Данило ІІ Олександр (1871—1939) — коронний принц Чорногорії. Був найстаршим сином короля Ніколи І Чорногорського і королеви Мілени Вукотіч
 Негош-Петрович Міліца (1866—1951) — дочка чорногорського князя Нікола І Негош-Петровіча і Мілени Вукотіч, дружина великого князя Петра Миколайовича Романова.
 Петрович-Негош Нікола (1944) — представник нащадків династії Петровичей-Негошей.
 Петрович-Негош Олена (1873—1952) — уроджена принцеса чорногорська. Королева Італії та Албанії, імператриця Ефіопії.
 Петрович-Негош Сава (1702—1782) — видатний діяч, князь-єпископ і митрополит Чорногорії.

Див. також 
 Петровичі — село в складі Смолевицького району Мінської області, Білорусь.

прізвища